Wensowken ist ein deutscher Name von Orten, die heute in Polen liegen:
 Wensowken, 1938 bis 1945 Wensen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Wężówko, Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wensowken, 1938 bis 1945 Großbalzhöfen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Wężówka (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren